Максариха — название рек в России:

 Максариха (приток Большегорской)
 Максариха (приток Чумыша)